Сіті — історичний і діловий центр Лондона, що розвився на основі давньоримського міста Лондиній.
 Сіті — особливий статус міст у Великій Британії і деяких інших країнах. До 1888 надавався містам, що мали на своїй території кафедральний собор, затім — за результатами конкурсу.
 Сіті — поселення в Повісі, Уельс.
 Сіті — село в долині Гламорган, Уельс.
 Сіті — виборчий округ Бредфорда, Західний Йоркшир.
 Сіті — діловий центр Канберри, Австралійська столична територія.

Див. також 
 СіТі — колишня назва телеканалу ПлюсПлюс
 City